Parafie pod wezwaniem MB Ostrobramskiej (MB ⇒  Matki Boskiej lub Matki Bożej):

Parafie w Polsce 
 Parafia Matki Boskiej Ostrobramskiej w Bydgoszczy
 Parafia Matki Boskiej Ostrobramskiej w Chrzanowie
 Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Drogoszach
 Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie
 Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Olsztynie
 Parafia Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu
 Parafia Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej w Rucianem-Nidzie
 Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej
 Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Szczecinie
 Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie

Parafie na świecie 
 Parafia Matki Boskiej Ostrobramskiej w Brockton (Stany Zjednoczone)
 Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Cutchogue (Stany Zjednoczone)
 Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w South River (Stany Zjednoczone)

Zobacz też 
 parafie pod wezwaniem MB

!